«Думаю, как всё закончить» () — сюрреалистический драматический фильм, снятый Чарли Кауфманом по собственному сценарию, основанному на романе Иэна Рида.

Сюжет 

Полная опасений, молодая женщина едет со своим новым парнем на уединённую ферму его родителей. По прибытии она начинает сомневаться во всём, что, по её мнению, она знала о нём и о себе.

В ролях 
 Джесси Племонс — Джейк
 Джесси Бакли — Молодая девушка
 Тони Коллетт — мама Джейка
 Дэвид Тьюлис — отец Джейка 
 Хэдли Робинсон 
 Эбби Куинн - Девушка-мороженщица

Производство 
Съёмочный период начался 13 марта 2019 года в Фишкелле, Нью-Йорк, и завершился 29 апреля 2019 года. По состоянию на 7 ноября 2019 года фильм находился на этапе постпродакшена; Netflix выпустила фильм 4 сентября 2020 года.

Примечания 

Фильмы США 2020 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Чарли Кауфмана
Фильмы по сценариям Чарли Кауфмана
Экранизации романов Канады
Оригинальные фильмы Netflix